De Kronieken van Narnia: Het betoverde land achter de kleerkast, boek (sinds 2005 onder deze titel)
 De Kronieken van Narnia: De leeuw, de heks en de kleerkast (film), film (2005)
 De Kronieken van Narnia: De leeuw, de heks en de kleerkast (soundtrack), de soundtrack bij deze film
 The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (computerspel), een computerspel uit 2005